Мя́ксинское се́льское поселе́ние — сельское поселение в составе Череповецкого района Вологодской области.
Центр — село Мякса.

История 
До реформы укрупнения районов в 60-х годах XX века Мякса являлась районным центром Мяксинского района Вологодской области. Село имело Райком КПСС, Райисполком, своё отделение НКВД (МВД), районную больницу, речную пристань и прочие атрибуты административного центра района.

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку существовали сельсоветы:
 Мяксинский (ОКАТО 19 256 882) — 33 населённых пункта, центр — село Мякса,
 Щетинский (ОКАТО 19 256 882) — 17 населённых пунктов, центр — село Щетинское,
 Ильинский (ОКАТО 19 256 844) — 20 населённых пунктов, центр — село Ильинское, управлялся Щетинской сельской администрацией.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» образованы:
 Мяксинское сельское поселение, в состав которого вошёл Мяксинский сельсовет
 Щетинское сельское поселение, в состав которого вошли Щетинский и Ильинский сельсоветы.

Площадь Мяксинского сельского поселения составляла 107,27 км². Протяженность с севера на юг 16 км, с запада на восток 26 км.

30 мая 2013 года Мяксинское и Щетинское сельские поселения были объединены в Мяксинское.

География 
Расположено в южной части района. Значительную часть территории занимает Рыбинское водохранилище, которое разделяет поселение на две части. Граничит:
 на севере и востоке с Югским сельским поселением,
 на юго-востоке с Ярославской областью,
 на западе с Коротовским сельским поселением,
 на юго-западе с Ягницким сельским поселением.

В восточной части территории расположено большинство населённых пунктов поселения. Вдоль берега водохранилища проходит автодорога Р104 Сергиев Посад — Череповец. Расстояние по этой дороге от центра поселения села Мякса до Череповца — 35 км. По дороге проходят автобусные маршруты от Череповца до Мяксы, села Щетинское и деревни Музга, села Гаютино Пошехонского района Ярославской области.

По территории сельского поселения протекают реки Шарма, Музга, Лекша.

Западная часть занята в основном лесами и болотами. На берегу водохранилища располагаются деревни Воротишино, Веретье, Горлово.

Экономика 
Работают магазины продовольственных и промышленных товаров, в деревнях Большая Новинка и Хмелевое — кафе. В сёлах Мякса, Щетинское и Ильинское, деревне Хмелевое действуют почтовые отделения, в Мяксе, Ильинском и Хмелевом — базовые станции сотовой связи.

В Мяксе работают средняя школа со спортзалом и футбольным полем, детский сад, амбулатория, дом культуры и библиотека. Действует водопровод из подземных источников, станция биологической очистки сточных вод, две газовые котельные.

В Щетинском работает средняя школа со спортзалом, фельдшерско-акушерские пункты расположены в Щетинском и Музге, в Ильинском — социальный приют для детей и подростков. Действуют Щетинский и Ильинский клубы, Щетинская и Павлоковская библиотеки. В Щетинском и Ильинском действует водопровод из подземных источников, водоотведение осуществляется в выгребные ямы.

Население 
По данным переписи 2010 года население Мяксинского сельского поселения составляло 1553 человека, Щетинского — 842 человека, оценка на 1 января 2012 года — 1523 человека и 785 человек соответственно.

Населённые пункты 
С 2021 года в состав сельского поселения входят 69 населённых пунктов, в том числе
66 деревень,
3 села.

Значительная часть населения проживает в Мяксе (1195 человек). Крупные населённые пункты: село Щетинское (275 жителей), деревня Музга (197 жителей), село Ильинское (77 жителей), деревни Быстрино (34 человека), Усищево (27 человек).

 Упразднённые населённые пункты

27 февраля 2021 года упразднена Горлово.

Примечания

Ссылки 
 Мяксинское сельское поселение на сайте администрации Череповецкого района
 Сайт Мяксинской средней школы содержит много информации об истории села Мяксы
 Щетинское сельское поселение на сайте администрации Череповецкого района

Муниципальные образования Череповецкого района
Сельские поселения Вологодской области